Star Wars, épisode I : La Menace fantôme est un film de George Lucas sorti en 1999. Cette œuvre a été adaptée dans d'autres médias :
 Star Wars, épisode I : La Menace fantôme, la novélisation du film écrite par Terry Brooks ;
 Star Wars, épisode I : La Menace fantôme est le nom de la bande originale du film ;
 Star Wars, épisode I : La Menace fantôme est le nom de l'adaptation vidéoludique du film.